Вилторі () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ваду-Моцилор.
 Вилторі () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.